Málaga Club de Fútbol je španjolski nogometni klub sa sjedištem u Malagi, Andaluzija. Trenutačno igraju u španjolskog prvoj ligi. Jedan je od najstarijih andaluzijskih nogometnih klubova. Odigrali su 37 sezona u La Ligi i 34 sezona u Segundi División. Također su osvojili Intertoto kup 2002., a zatim su se sljedeće sezone kvalificirali u Kup UEFA, gdje su ispali u četvrtfinalnoj fazi natjecanja.

Trofeji 
UEFA Intertoto kup: 1
 2002.
Zamora trofej: 1
 1971./72. (Deusto)Segunda División:  4 1951./52, 1966./67, 1987./88, 1998./99.Trofej Costa del Sol: 5 1963., 1971., 1974., 2005., 2008.

Kao CD Málaga:20 sezona u La Ligi31 sezona u  Segunda División0 sezona u  Segunda División B4 sezona u  Tercera División

Kao Málaga CF:8 sezona u  La Ligi3 sezona u  Segunda División4 sezona u  Segunda División B38 sezona u  Tercera División

Ukupno:37 sezona u  La Ligi34 sezona u  Segunda División4 sezona u  Segunda División B42 sezona u  Tercera División

(Od 1948. do 1994. Málaga CF je poznatija pod imenom Atlético Malagueño)

 Nedavne sezone 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezona
! 
! Poz.
! Sus.
! P
! R
! I
! GD
! GP
! Bod.
!Španjolski kup
!colspan=2|Europa
!Bilješke
|-
|1999./00.
|1D
|align=right |12|align=right|38||align=right|11||align=right|15||align=right|12
|align=right|55||align=right|50||align=right|48||
|||||
|-
|2000./01.
|1D
|align=right |8|align=right|38||align=right|16||align=right|8||align=right|14
|align=right|60||align=right|61||align=right|56||
|||||
|-
|2001./02.
|1D
|align=right |10|align=right|38||align=right|13||align=right|14||align=right|11
|align=right|44||align=right|44||align=right|53||1/16
|||||
|-
|2002./03.
|1D
|align=right |14|align=right|38||align=right|11||align=right|13||align=right|14
|align=right|44||align=right|49||align=right|46||1/16
||UC|||četvrtfinale
|
|-
|2003./04.
|1D
|align=right |10|align=right|38||align=right|15||align=right|6||align=right|17
|align=right|50||align=right|55||align=right|51||1/8
|||||
|-
|2004./05.
|1D
|align=right |10|align=right|38||align=right|15||align=right|6||align=right|17
|align=right|40||align=right|48||align=right|51||1/16
|||||
|-
|2005./06.
|1D
|align=right |20|align=right|38||align=right|5||align=right|9||align=right|24
|align=right|36||align=right|68||align=right|24||1/32
|||||ispadanje
|-
|2006./07.
|2D
|align=right |15|align=right|42||align=right|14||align=right|13||align=right|15
|align=right|49||align=right|50||align=right|55||1/8
|||||
|-
|2007./08.
|2D
|align=right |2|align=right|42||align=right|20||align=right|12||align=right|10
|align=right|58||align=right|42||align=right|72||1/16
|||||promocija
|-
|2008./09.
|1D
|align=right |8|align=right|38||align=right|15||align=right|10||align=right|13
|align=right|55||align=right|59||align=right|55||1/16
|||||
|-
|2009./10.
|1D
|align=right |17|align=right|38||align=right|7||align=right|16||align=right|15
|align=right|42||align=right|48||align=right|37||1/8
|||||
|-
|2010./11.
|1D
|align=right |11|align=right|38||align=right|13||align=right|7||align=right|18
|align=right|54||align=right|68||align=right|46||1/8
|||||
|-
|2011./12.
|1D
|align=right |4|align=right|38||align=right|17||align=right|7||align=right|14
|align=right|54||align=right|53||align=right|58||1/8
|||||
|-
|2012./13.
|1D
|align=right |6|align=right|38||align=right|16||align=right|9||align=right|13
|align=right|53||align=right|50||align=right|57'''
||1/4
||LP|||četvrtfinale
|-
|}

Poznati igrači

Poznati treneri

Poveznice 
 Dodatak:Popis igrača Málage CF

Izvori

Vanjske poveznice 

Službena stranica 
Navijačka stranica 
Povijest nogometa u Malagi  
Neslužbena stranica
Trofej Costa del Sol 
Trofej Ciudad de Torcal 

Španjolski nogometni klubovi